Mölla kan syfta på:

Mölla – efter tyska Mühle, en stor eller liten maskin för malning av organiskt eller oorganiskt material till mindre kornstorlek, dels den byggnad där sådan malning utförs, se kvarn
Vindmölla – en kvarn som drivs med vindkraft, se väderkvarn

Se även 
 Mölle –  en tätort på Kullahalvön i Höganäs kommun, Skåne län
 Möllevången – en stadsdel i Lund
 Möllevången – en stadsdel i Malmö
 Möllevången – en före detta småort i Vellinge kommun

 Möller – ett relaterat efternamn
 Müller – ett relaterat efternamn
 Miller – ett relaterat efternamn
 Milner – ett relaterat efternamn